Херсин:

 Херсин — город на западе Ирана, в провинции Керманшах.
 Херсин — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах.